Eine Substruktur ist  

in der Mathematik: Siehe algebraische Struktur und Struktur (erste Stufe)

In der Chemie ein gemeinsames Strukturelement verwandter oder ähnlicher Verbindungen